Steinsee heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Steinsee (Hohenstein), Ortsteil von Hohenstein in Thüringen
 Steinsee, deutscher Name von Seljonaja Dolina (Kaliningrad), Russland

Gewässer:
 Steinsee (Michelbach an der Lücke), Teichgruppe am Steinseebach (zur Tauber) nahe Michelbach an der Lücke, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinsee (Leitsweiler), Teichgruppe neben der Tauber bei Leitsweiler, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinsee (Niederseeon), See bei Niederseeon, Gemeinde Moosach, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Steinsee (Weppersdorf), einer der Weppersdorfer Teiche bei Weppersdorf, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Steinsee (Nordwestuckermark), See bei Arendsee (Nordwestuckermark), Brandenburg
 Steinsee (Neuwied), See bei Neuwied in Rheinland-Pfalz

 Steinsee (Salzburg), See im österreichischen Bundesland Salzburg
 Steinsee (Tirol), See im österreichischen Bundesland Tirol
 Steinsee (Inzersdorf), See im Stadtteil Inzersdorf, Stadt Wien

 Steinsee (Schweiz), See im Schweizer Kanton Bern